Ollerenshaw ist der Familienname folgender Personen:

 Doug Ollerenshaw (* 1979), US-amerikanischer Radrennfahrer
 Eric Ollerenshaw (* 1950), britischer Politiker
 Maggie Ollerenshaw (* 1949), britische Schauspielerin
 Kathleen Ollerenshaw (1912–2014), britische Mathematikerin und Politikerin
 Keith Ollerenshaw (1928–2016), australischer Marathonläufer
 Scott Ollerenshaw (* 1968), australischer Fußballspieler